Christian Gottlieb Friedrich Witte, Nederlands orgelbouwer
 Dirk Witte, Nederlands tekstschrijver en cabaretier
 Dorus Witte, Nederlands actrice
 Els Witte, Belgisch historica
 Everardus Witte, Nederlands geestelijke
 George Hendrik Witte, Nederlands componist en muziekpedagoog
 Heinrich Witte, Nederlands botanicus en publicist
 Herman Witte, Nederlands minister van onder andere Volkshuisvesting
 Jean Carlo Witte, Braziliaans voetballer
 Johan Frederik Witte, Nederlands orgelbouwer
 Kate Witte, een personage in de televisieserie Voetbalvrouwen
 Leopold Witte, Nederlands acteur
 Marianne Witte, Nederlands jeugdboekenschrijfster
 Otto Witte, Duits circusartiest en kortstondig koning van Albanië
 Piet Witte, Nederlands golfer
 Sergej Witte, Russisch minister van financiën
 Vera Witte, Nederlands schrijfster

Zie ook
 Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
 Witte (munt), een oude muntsoort
 De Witte (doorverwijspagina)
 Blonde
 Blank en wit in het racismedebat